Félix Martí puede hacer referencia a las siguientes personas:

Félix Martí Alpera (1875-1946), pedagogo español.
Félix Martí Ibáñez (1911-1972), médico español hijo de Félix Martí Alpera.
Félix Martí Garreta (2004), futbolista español del Real Betis.